D’Harcourt ist der Familienname folgender Personen:

Agnès d’Harcourt (unbekannt–1291), Äbtissin und Biographin von Isabella von Frankreich
 Armand d’Harcourt (1883–1975), französischer Konteradmiral
 Bruno d’Harcourt (1899–1930), französischer Grand-Prix-Rennfahrer
 Domingo Rey d’Harcourt (1883–1939), spanischer Armeeoffizier
 François-Henri d’Harcourt (1726–1802), französischer General, Herzog und Pair von Frankreich
 Henri d’Harcourt, Marquis de Beuvron et de Thary-Harcourt (1654–1718), Marschall von Frankreich, Pair von Frankreich und bevollmächtigter Gesandter in Spanien

 Robert d’Harcourt (1881–1965), französischer Germanist